D46 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Dragon (D46), un croiseur léger de la Royal Navy.

Médecine 
 Syndromes myélodysplasiques, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Cisitalia D46, une voiture construite par le constructeur italien Cisitalia.

Routes 
   dans certains départements, en France ;
  Autoroute tchèque D46 reliant Vyškov à Olomouc.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres